Учреждение Сен-Мишель (Святого Михаила, ), состоящее из коллежа и лицея, — католическая Школа-интернат, расположенная в городе Солем во Франции,. Основанная в 1924 году Римско-католической архиепархией Камбре, в настоящее время она также регулируется Академией Лилля, что является разветвлением Министерство национального образования Франции, высшего образования и научных исследований. По состоянию на 2019 год, в учреждении около тысячи учащихся из почти ста муниципалитетов в радиусе двадцати километров. Святой покровитель школы: Сен-Мишель (Архангел Михаил (,  [mixåˈʔel], Михаэ́ль).

история 

• Русская православная община, созданная в Ле-Като́-Камбрези́ (фр. Le Cateau-Cambrésis), ежегодно приглашалась на празднование mе́сса (лат. Missa) византийского обряда, которая отличалась от римского обряда тем, что они были двухчасовыми богослужениями с песнями на русском без «органное сопровождение», потребляющие колеблющиеся кадильницы  проводились в конце внушительных цепей и «причастие было под обоими видами», хлеб и вино.

Международный 
Учреждение Сен-Мишель давно установило партнерские отношения по обмену с образовательными центрами со всего западного мира, включая:,.

 : Среднюю школу Патрика Генри в Сан-Диего, Калифорния.,.
 : Региональную среднюю школу Хэмпшира в Уэстхемптоне, Массачусетс.
 : Гимназия в Лидсе (GSAL) в Лидс.
 : Вторая средняя школа Никола́й Копе́рник в Цешин.
 : Гёте-гимназия в Дюссельдорфе.
 : Аннетте фон Дросте-Хюльсхофф колледж в Дюссельдорфе.

См. также 
 Лицеи во Франции
 Катехизис

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт.

История образования
Учебные заведения, основанные в 1924 году
Католическая теология
Католическое образование
Общество Франции
История Франции
Образование во Франции
Культура Франции
Духовное образование
О-де-Франс